Quadrangel steht für:

 Viereck
 Quadrangel (Schrift), viereckige Zierabschlüsse von Buchstaben in gebrochenen Schriften
 eine handschriftliche Nummerierung von Schriftstücken in historischen Akten, siehe Paginierung#Andere Zählweisen

Siehe auch:
 Quadrangle